Безіменний — струмок (річка) в Україні у Голованівському районі Кіровоградської області. Правий доплив річки Ятрані (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина струмка приблизно 8,13 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,89  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,03 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східних схилах безіменної гори (213,6 м). Тече переважно на південний схід через село Семидуби і на північно-західній околиці сенла Полонисте впадає у річку Ятрань, праву притоку річки Синюхи.

Цікаві факти 
 Біля гирла струмок перетинає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення у Черкаській та Кіровоградській областях. Пролягає територією Звенигородського та Голованівського районів через Тальне — Кам'янече — Нерубайку — Голованівськ — Благовіщенське. Загальна довжина — 97,2 км.).
 У XX столітті на струмку існувало декілька газгольдерів та газових свердловин.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Кіровоградської області
Річки Голованівського району
Статті про річки Кіровоградської області без зображення в картці
Річки України без назви